Миллер, Фёдор:
 Миллер, Фёдор Богданович (1818—1881) — русский поэт-переводчик
 Миллер, Фёдор Иванович (1750—1814) — российский генерал-майор, герой штурма Очакова. Не следует путать с полным тёзкой (по-немецки их фамилия пишется одинаково) и современником — Фёдором Ивановичем Меллер (Миллер)-Закомельским.
 Миллер, Фёдор Логинович (1820—1891) — горный инженер; управляющий Екатеринбургской конторы Государственного банка.